Французская Лига 1 сезона 2007/2008 годов — 70-й сезон чемпионата Франции по футболу. Турнир начался 4 августа 2007 года, завершился 10 мая 2008 года. В турнире принимало участие 20 футбольных клубов. Победителем в седьмой раз подряд стал «Лион».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Труа», «Седан» и «Нант». Их заменили «Мец», «Кан» и «Страсбур», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Лиге 2 2006/07.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица 

 С команды было снято 1 очко за высказывания неонацистского толка против игрока «Валансьена»(см.страницу на немецком)

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры 
по состоянию на 17 мая 2008

Голевые передачи 
по состоянию на 17 мая 2008

Награды

Ежемесячные награды

Игрок месяца

Ежегодные награды

Лучший футболист года 
Четыре номинанта, победитель указан жирным шрифтом.

Лучший молодой футболист года 
Четыре номинанта, победитель указан жирным шрифтом.

Команда года 

Тренер:  Лоран Блан — Бордо

Тренеры

Другие факты 
Примечательно, что «Страсбур» пребывал на протяжении сезона среди «крепких середняков», но проиграв кряду 11 последних матчей с общим счётом 7:28, выбыл из лиги. А после 27 тура, когда клуб набрал последние очки, он занимал 11-ю строчку в таблице.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги (англ.)

2007/2008
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2007 году
Спорт во Франции в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008